Le qualificazioni del singolare  del Gerry Weber Open 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Gerry Weber Open 2005 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Andreas Seppi (ultimo turno)
 Olivier Mutis (primo turno)
 Dick Norman (Qualificato)
 Vladimir Volčkov (Qualificato)

 Wang Yeu-tzuoo (Qualificato)
 Ivo Heuberger (ultimo turno)
 Ramón Delgado (secondo turno)
 Roko Karanušić (primo turno)

Qualificati 

 Wang Yeu-tzuoo
 Nenad Zimonjić

 Dick Norman
 Vladimir Volčkov

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 2005